Les élections régionales de 1945 au Tyrol (Landtagswahl in Tirol 1945) se sont tenues en Autriche dans le land de Tyrol, le . 

1945
Tyrol
Novembre 1945